Coppa CEV 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile